Lederergasse bezeichnet:

 Lederergasse (Linz)
 Lederergasse (Regensburg)
 Lederergasse (Salzburg)
 Lederergasse (Wien)

Siehe auch:
 Villach#Lederergasse